Le terme NTFS peut désigner :
 NTFS : de l'anglais , est un système de fichiers développé par Microsoft Corporation pour sa famille de systèmes d'exploitation Windows NT, à partir de Windows NT 3.1, Windows 2000 et tous leurs successeurs à ce jour (XP, Server 2003, 7 ) ;
HPFS, système de fichiers natif d'OS/2 ;
 NTFS-3G : un pilote NTFS libre pour AmigaOS 4.1, Linux, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, BeOS, Haiku et MorphOS.